Гик — заимствованное слово, имеющее различные языковое происхождение и значения:

 Гик () — рангоутное дерево, одним концом подвижно скреплённое с нижней частью мачты парусного судна.
 Гик () — эксцентричный, увлечённый человек, фанат или узкий специалист.
 Geek-код () — «код» для самоидентификации пользователей.
 Гик, Владимир Петрович (1925—1944) — пионер-герой Великой Отечественной войны. 
 Гик, Евгений Яковлевич (1943—2016) — российский, советский шахматист и автор популярных книг.

См. также